"Det handlar om barn" är en kliché som används som en retorisk taktik. Den handlar tillsynes om barns rättigheter, t.ex. när man diskuterar barnarbete. I debatt används det oftast som en vädjan om att förbarma sig, vilket gör det till ett argumentationsfel.

Referenser 

Retorik
Politiska termer